Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Запоріжжі
 Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Івано-Франківську
 Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Києві
 Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Первомайську
 Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Ужгороді
 Вулиця Василя Вишиваного — вулиця в Хмельницькому

Див. також 
 Провулок Вільгельма Габсбурга — провулок в Одесі
Площа Вишиваного у Львові